TTT est un code, qui peut désigner :
 l'aéroport de Taitung à Taïwan (code IATA).

TTT est un sigle, qui peut signifier :
 Diagramme temps-température-transformation ou diagramme TTT, utilisé en physique pour étudier les transitions de phases ou d'état.
 Tic-tac-toe, le jeu d'alignement parfois appelé morpion.

 The Trend Time, magazine d'art et de mode bisannuel basé à Paris et fondé en 2011.
 Tok Tokkie Trail en Namibie, qui consiste en deux demi-journées et une journée entière de marche ainsi que deux nuits à la belle étoile dans la NamibRand Nature Reserve, située dans le sud-ouest du pays, au cœur du Désert de Namib.

TTT peut aussi faire référence à :

 TTT, dans le milieu médical, est l'abréviation de traitement.

 Tropheo Longines TTT, une ancienne course cycliste courue de 1959 à 1960

 TTT peut aussi être l'abréviation de Théétète.

 Les TTT est une série française diffusée exclusivement sur le web entre 2007 et 2008.

 TTT est aussi le nom d'une société de traitement thermique situé à Saint-Étienne Terrenoire spécialisé dans le détensionnement des pièces métalliques - Traitement Thermique de Terrenoire - TTT.

 TTT est également un mode de jeu pour Garry's Mod, qui fait affronter des terroristes a des traitres. 

 TTT est en radiotélégraphie Morse sur les fréquences pour la télégraphie, dont la fréquence 500 kHz (maritime et aéronautique), le signal pour transmettre un message concernant : la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques importants. Le radiotélégraphiste fait trois répétitions du groupe TTT en Morse : --- --- --- (TTT TTT TTT). Exemple: une nouvelle épave dangereuse pour la navigation
 TTT est aussi un sigle désignant Table Tennis Trainer : c'est une machine servant à entraîner des joueurs de tennis de table seuls.

Voir aussi 
 3T (homonymie)

Code